

Cinema 
 Quando meno te lo aspetti (Raising Helen) – film del 2004 diretto da Garry Marshall
 Quando meno te l'aspetti (Au bout du conte) – film del 2013 diretto da Agnès Jaoui

Musica 
 Quando meno te l'aspetti – singolo degli Otierre del 1994

Teatro 
 Quando meno te l'aspetti – rivista di Michele Galdieri del 1940